Суперкубок Англии по футболу 1955 () — 34-й розыгрыш Суперкубка Англии, состоявшийся 14 сентября 1955 года между чемпионом Первого дивизиона 1954/55 «Челси» и обладателем Кубка Англии 1955 года «Ньюкаслом Юнайтед».  «Челси» одержал победу со счетом 3:0, во втором тайме забили Рой Бентли и Фрэнк Бланстон, и к тому же игрок «Ньюкасла» Альф Макмахел поразил свои ворота.

Отчёт о матче

См. также 
 Футбольная лига Англии 1954/1955
 Кубок Англии по футболу 1954/1955

1955
Суперкубок Англии
Суперкубок Англии 1955
Суперкубок Англии 1955
События 14 августа
Август 1955 года
Футбольные соревнования в Лондоне
1955 год в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1955 году